Умберто Сальвадор Гуэрра (; ,  — , , Эквадор) — эквадорский писатель, поэт, юрист, педагог, психолог, профессор. Доктор юридических наук. Историк.

Биография 
В раннем возрасте осталался сиротой. Переехал жить в Кито, где в 1924 окончил Национальный институт Мехия в Кито (исп. Instituto Nacional Mejía). В следующем году поступил в Школу права при Центральном университете, где в 1931 году получил степень доктора юридических наук.

К тому времени работал в качестве профессора литературы Национального института Мехия, преподавал также в военном училище, на факультете образования в Центральном университете, в консерватории и др.

В 1952 году поселился в городе Гуаякиль, где занимал различные должности, связанные с народным образованием. Был директором городского отдела образования, ректором колледжа в Гуаякиле, профессором литературы и психологии на факультете философии местного университета, заместителем декана и деканом факультета философии университета, профессором истории эквадорской культуры в Институте дипломатии и т. д.

Член Общества эквадорской культуры, Общества художников, литературно-правового общества, географического общества Лиссабонской академии наук и искусств, Академии языкознания Рио-Гранде-ду-Сул (Бразилия), Каса- де-лас-Америкас (Мексика) и многих других.

Творчество 
Написал и опубликовал ряд литературных произведений многих жанров:
 «La Sinfonía de los Andes» (в стихах),
 «Bajo la Zarpa» и «Miedo de Amar» (театральные пьесы);
 «Ajedrez», «Sangre en el Sol», «Sacrificio» (исторические);
 «La Ciudad ha Perdido una Novela», «Viaje a lo Desconocido», «Silueta de una Dama», «La Ráfaga de la Angustia», «La Fuente Clara» (романы);
 «Esquema Sexual», «Los Fundamentos del Sicoanálisis», «Panorama del Relato en Chile», «Antología de la Moderna Poesía Ecuatoriana», «Freud o el Sicoanálisis» (научная литература).

Автор работ по психоанализу («Отношения полов», «Основы психоанализа», «Фрейд или психоанализ»). Составитель антологии современной поэзии Эквадора. Издал «Историческую панораму Чили».

Примечания

Ссылки 
 Dr. Humberto Salvador

Историки Эквадора
Доктора юридических наук
Психологи XX века
Психологи Эквадора
Педагоги Эквадора
Юристы Эквадора